Абу Табіт Амір — 5-й маринідський султан Марокко в 1307—1308 роках.
 Абу Табіт I — 7-й султан Держави Заянідів в 1348—1352 роках.
 Абу Табіт II — 10-й султан Держави Заянідів в 1387 році.
 Айюб Табіт — ліванський політик.
 Хашим Табіт — танзанійський професіональний баскетболіст, центровий.